Якун (ум. ок. 1170 г.) — новгородский посадник в 1167—1170 гг.

События перед посадничеством 
Перед посадничеством Якуна в Новгороде в 1167 году произошёл мятеж, результатом которого было убийство посадника Захария, боярина Неревина (отец посадника Завида Неревинича) и бирича Несды (отец посадника Мирошки Несдинича). Тогда же Якун с новгородцами выступили против древнерусских князей, которые предприняли поход против Новгорода, но потом воротились обратно.

Посадничество 
После выше названных событий в том же 1167 г. Якун был назначен на Новгородского посадника. Причём в летописи отмечается, что новгородцы при Якуне сидели без князя от Семёнова дня (1 сентября 1167 г.) до Великого дня (14 апреля 1168 г.), ожидая к себе князя Романа Мстиславича. В последний раз посадник Якун упоминается под 1170 г., когда участвовал вместе с князем Романом в битве новгородцев с суздальцами. Даты завершения посадничества Якуна неизвестно, но предполагается дата 1170 г. по причине политических событий 1170—1171 гг. — лишение князя Романа в 1170 г. Новгородского княжения, получение 4 апреля 1170 г. Новгородского стола Рюриком Ростиславичем, отнимание посадничества у Жирослава в 1171 г.

Семья 
 Якун
 Дмитр Якунич
 Иванко Дмитрович

Примечания

Литература 
 Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. — СПб.: СПбГУ, 1992. — 280 с.
 Янин В. Л. Новгородские акты XII—XV вв. Хронологический комментарий. — М.: Наука, 1990. — 384 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники
Умершие в 1170 году